

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Al Strobel (1939-2022), acteur américain ;
 Arno Strobel (1962-), écrivain allemand, auteur de roman policier et littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Bartholomeus Strobel (1591-1650), peintre baroque allemand ;
 Daniele de Strobel (1873–1942), peintre italien ;
 Frank Strobel (1966-), chef d'orchestre allemand ; 
 Friedrich Strobel von Stein (1928-1979), acteur autrichien d'origine tchèque connu sous le pseudonyme de Frederick Stafford ; 
 Heinrich Ströbel (1869-1944), éditorialiste et homme politique allemand ;
 Heinrich Strobel (1898-1970), critique musical et musicologue allemand ;
 Käte Strobel (1907-1996), femme politique allemande.

Toponymie
 Le lac Strobel est un lac de Patagonie en Argentine ;
 La Meseta du lac Strobel, est un plateau basaltique de Patagonie en Argentine ;

Astronomie
 (1628) Strobel est un astéroïde de la ceinture principale ;

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique